Selinur steht für:
 Selinur, Figur aus Auch Einer, Roman von Friedrich Theodor Vischer (1879)
 (500) Selinur, Asteroid des mittleren Hauptgürtels